

Аллегені Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсільванія
 Аллегені Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Аллегені Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія
 Аллегені Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія
 Аллегені Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсильванія
 Аллегені Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія